Damagetus (dichter) - Griekse epigrammenschrijver
 Damagetus van Rhodes - Atleet en deelnemer aan de Antieke Olympische Spelen